Lysianassa är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Milne-Edwards 1830. Lysianassa ingår i familjen Lysianassidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Lysianassa